Милош Илиев Яковлев Арнаудов е български зограф от Македония.

Биография 
Милош Яковлев е роден в мияшко реканско село Галичник. Преселва се в нервокопското село Каракьой. Женен е за Катерина, която може би е идентична с Катерина, дъщерята на Яков Бундовски от Галичник. Милош приема зографската фамилия на съпругата си. Заедно с Марко Минов изписва църквата „Свети Никола“ в село Тополница в 1883 година. Предполага се, че Милош умира докато изписва църквата „Успение Богородично“ в село Ширбаново в 1892 година.

Обучава в зографския занаят и сина си Леонтий (Левчо), който след Балканската война се преселва в Дупница.

Творчество 

Най-ранната творба на Милош е изписването през 1873 и 1874 година на църквата „Свети Атанасий“ в мелнишкото село Бельово. В интерпретирането на религиозните сюжети в църквата „Свети Атанасий“ ярко проличава творческата индивидуалност на автора. Изображенията са раздвижени с ярък колорит и много битови подробности. Стилът на работа на Милош Яковлев е специфичен и трудно може да се сравни с работилите по същото време зографи. Датираната във възпоменаталния надпис стенна живопис от 1873 и 1874 г., дава основание да се смята, че стенописите в този храм са най-ранното известно произведение на майсторите от зографската фамилия Минови. Църквата има и интересен иконостас, дело на същия зограф.

Друго негово самостоятелно дело са стенописите на църквата „Свети Георги“ в Сапарева баня. Милош изписва наоса и притвора на храма с оригинални наивни стенописи, като работи свободно, без да се придържа към канона, подчертавайки идейната страна на изображенията. На северната стена е Свети Христофор с кучешка глава, а по парапета а балкона има осем жени и зографски надпис. Притворът е с нравоучителни сцени - на северната стена са Митарствата с 24 сцени, на източната е Страшният съд и сцени от житието на Свети Георги.

Съществуват преподложения, че Милош участва в изписването на църквата „Свети Георги“ в село Долна Сушица. Предполага се, че Милош изписва църквата в Сапарева баня след тази в Тополница. След това започва работа по църквата „Успение Богородично“ в село Ширбаново, най-вероятно починал, докато работи по стенописите, тъй като църквата остава частично изписана.

Милош работи в съдружие с резбаря Йосиф Петров и със сина му Илия Йосифов. Обучава и сина си Леонтий (Левчо), който след Балканската война се преселва в Дупница и работи там до смъртта си в 1914 година.

Родословие

Бележки 

Български иконописци
Български творци от Македония
Родени в Галичник
Минови
Каракьойчени